El Grand Prix de Stuttgart 2009, també conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 32a edició del torneig i es va celebrar entre el 27 d'abril i el 3 de maig de 2009 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009